Der Begriff Zehntes Bundesland bezeichnet im Sprachgebrauch in Österreich:

 die Neugewinnung landwirtschaftlicher Nutzflächen in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, v. a. durch die Trockenlegung von Mooren und Sumpfflächen, deren hohe Bedeutung für den Natur- und Artenschutz seinerzeit nicht erkannt worden war.
 den seit 1919 zu Italien gehörenden Teil Tirols, siehe Südtirol
 eine Teilorganisation der Partei Die Grünen – Die Grüne Alternative zur innerparteilichen Vertretung der allochthonen und autochthonen Minderheiten
 z. T. auch die Auslandsösterreicher (Personen sind allerdings nie ein Land).